Enlightenment může být:
 Enlightenment (správce oken) – správce oken pro X Window system
 Enlightenment (seriál) – seriál z roku 1983
 Enlightenment (album, Van Morrison) – album Vana Morrisona
 Enlightenment (album, McCoy Tyner) – album McCoye Tynera
 Enlightened – frakce z AR (Augmented reality) hry Ingress